Cloeli (comandant), comandant eque (s. V aC).
 Cloeli Grac, líder dels eques (s. V aC).
 Tul·lus Cleli, ambaixador romà (s. V aC).
 Cleli Sícul, branca de la gens Clèlia.